A Copa Brasil Central de Rugby 2012 foi a quarta edição da Copa Brasil Central de Rugby, envolvendo os principais clubes brasileiros dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Desde 2011, o campeonato é uma fase preliminar da Copa do Brasil, já que seu campeão se classifica automaticamente para as fases final do campeonato nacional. Em 2012, o campeão do Centro-Oeste enfrenta o classificado pela chave Sudeste, nas quartas-de-final da Copa do Brasil de Rugby. O mando de campo é definido por revezamento anual. O clube que visita o adversário em determinado ano, recebe o mesmo em casa na edição seguinte.

O Goiânia RC, maior campeão do torneio até aqui, com dois títulos, em 2012 mudou seu nome para Goianos RC.

Equipes participantes

Fórmula de disputa
A competição conta com os quatro grandes clubes do Centro-Oeste, que disputam um torneio de pontos corridos, em turno único. Ao final da última rodada, a equipe com maior pontuação é consagrada campeã.

Jogos

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

Classificação
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Maiores pontuadores

Maior número de Tries

Ver também

 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa Brasil Central de Rugby

2012